Обычай:
 Обычай — один из видов регуляторов общественных отношений.
  (завет предков) — свод неписаных законов древнеримского общества; правила жизни римского гражданина.
 Правовой обычай — обычай, санкционированный государством и выступающий источником права.